

Cinema
 Maude, un film del 2007.

Geografia
 Maude – una cittadina nello Stato del Nuovo Galles del Sud in Australia.
 Maude – una cittadina nello Stato di Victoria in Australia.
 Monte Maude – montagna nello Stato di Washington negli Stati Uniti

Musica
 Maude – gruppo punk di Manchester, Connecticut, attivi dal 1990 al 1994.

Onomastica
 Maude è un nome femminile di persona, usato spesso in Gran Bretagna come soprannome di Matilda.

Personaggi
 Maude – personaggio del film Harold e Maude, di Hal Ashby del 1971.
 Maude Flanders – personaggio della serie animata I Simpson.

Persone
 Arthur Maude – (1880-1950) attore, regista e sceneggiatore inglese.
 Cyril Maude (1862-1951) – attore e direttore teatrale inglese.
 Matilde d'Inghilterra (1102-1167) – chiamata anche Maud o Maude, prima imperatrice d'Inghilterra e madre di Enrico II d'Inghilterra.

Televisione
 Maude o Una signora in gamba, serie televisiva andata in onda dal 1972 al 1978 sulla CBS.